Friedrich Bömches (1805–1866) országgyűlési képviselő
 Friedrich Bömches (1916) festő